Jane Doe () — четвёртый полноформатный студийный альбом американской металкор-группы Converge, выпущенный 4 сентября 2001 года на лейбле Equal Vision Records; это последний релиз группы, записанный на этом лейбле. Продюсированием альбома занимались Мэтью Эллард и гитарист Курт Баллу, дизайн обложки разработал вокалист Джейкоб Бэннон. Альбом стал дебютным для нового бас-гитариста группы Нейтана Ньютона и барабанщика Бена Коллера, а также стал последним, в записи которого участвует гитарист Аарон Долбек. С этого момента состав группы не менялся.

Альбом стал коммерческим успехом группы, не смотря на отсутствие в чартах; Jane Doe получил много хвалебных отзывов критиков за свою динамику, свирепость, производственную и лирическую составляющие. С тех пор он был неоднократно отмечен как один из лучших альбомов своего жанра и эпохи разными изданиями. Альбом стал культовым, а обложка стала иконой группы. Живая версия под названием Jane Live была выпущена в 2017 году.

Об альбоме

Сочинение и запись 

Вокалист Джейкоб Бэннон заявил в интервью, что многие песни с альбома Jane Doe заимствованы из сайд-проекта Supermachiner, проект, который как утверждалось, вдохновлял экспериментальную сторону альбома. Песни «Jane Doe» и «Phoenix in Flight» изначально предназначались для альбома Supermachiner, Rise of the Great Machine, но Бэннон подумал, что «для Converge было бы разумно сыграть их». Гитарист Курт Баллу заявил, что ударник Бен Коллер «оживил группу» и «подтолкнул в новом направлении» и что до басиста Нейта Ньютона, присоединившегося к группе, Баллу был доминирующим автором всех песен группы. Баллу сказал, что после появления Ньютона в группе, альбом стал более совместным с точки зрения написания песен, которых Баллу заявляет, раньше не было.

Группа имела более высокий бюджет для записи альбома, по сравнению с предыдущими релизами. Запись альбома составила 11,000$. Весь альбом был записан на шестикатушечной двухдюймовой ленте. Запись альбома проходила в трёх разных студиях: Q Division Studios, GodCity Studio, Fort Apache Studios; микширование проходила в двух последних. Альбом Jane Doe в основном был записан в студии Q Division, по соседству с музыкантом Джеймсом Тейлором, который в то время работал над альбомом October Road. Дополнительная запись альбома в студиях GodCity и Fort Apache заняла около трёх лет. Группа записывалась в течение 7 дней в студии Q Division, используя две комнаты: студию А и студию В. В студии А группа записывала медленные композиции, когда как во второй студии группа записывала песни с более быстрым темпом. Продюсер Мэт Эллард заявлял, что студия А была атмосфернее, чем В.

Ньютон рассказывал в интервью: «я помню, что все мы хотели написать хардкорный альбом, который дети будут ненавидеть». Мэтью Эллард, инженер и продюсер Jane Doe, сказал, что он его видел как «большой рок-альбом», а не как метал-альбом. Баллу же говорил, что Jane Doe — это первый альбом Converge, которым он «гордится от начала до конца».

Музыка и лирика

Выпуск и продвижение альбома

Приём

Отзывы критиков 
Jane Doe стал самым успешным альбомом по сравнению с предыдущими релизами группы. Журнал Terrorizer наградил альбом статусом «Альбом года» в 2001 году. 2 июля 2002 года рецензент Pitchfork Media Кристофер Дэйр назвал альбом «мастерским», а также отметил его стороны словами «интеллектуальный полный интенсивности и мастерства». В январе 2007 года журнал Decibel поместил альбом на 35 позицию в «Зале Славы Decibel», а позже назвал его лучшим альбомом 2000-х. Дж. Беннетт пишет, что «Jane Doe был как полумелодической („Hell to Pay“, „Phoenix in Flight“, заглавный трек), так и диссонирующей вехой (все остальные песни), самой важной металкор-записью с того момента, когда группа Cave In выпустили свою пластинку Until Your Heart Stops три года назад». 11 июня 2010 года музыкальный сайт Sputnikmusic назвал Jane Doe «Лучшим альбомом десятилетия»; альбом занимает первое место в их списке «100 лучших альбомов десятилетия». Издательство Loudwire поставил альбом на 10 место в списке «Топ 11 метал-альбомов 2000-х». В марте 2011 года Jane Doe был введён в «Зал славы» журналом Rock Sound. Журнал описал альбом как «перевернувший игру во всей области тяжёлой музыки».

Влияние 
Альбом приобрёл культовый статус, оказав значительное влияние на экстремальную музыку. Японская хардкор-группа Heaven in Her Arms была названа в честь одноимённой композиции с альбома.

Список топов 
Знак «—» означает, что в данном списке альбом не находится в определенном порядке и не позиционировалась численно.

Список композиций

Участники записи 

Converge
 Джейкоб Бэннон — вокал;
 Курт Баллу — бэк-вокал, гитара, терменвокс;
 Аарон Долбек — гитара;
 Нейт Ньютон — бэк-вокал, бас-гитара, терменвокс;
 Бен Коллер — барабаны.
Приглашённые музыканты
 Кевин Бэйкер — бэк-вокал («The Broken Vow»);
 Тре Маккарти — бэк-вокал («The Broken Vow»);
 Калеб «Secret C» Скоуфилд — бэк-вокал («The Broken Vow»).

Производственный персонал
 Мэтью Эллард — продюсер, микширование, звукорежиссёр;
 Курт Баллу — продюсер, микширование, звукорежиссёр;
 Джейкоб Бэннон — арт-директор, дизайн, микширование;
 Алан Датчес — мастеринг;
 Карл Пластер — ударный техник;
 Мэтт Бодуэн — ассистент;
 Энди Хонг — пре-продакшн.

Примечания

Ссылки 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2001 года
Альбомы Converge
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы металкора
Альбомы постхардкора
Альбомы хардкор-панка